Maumusson kan syfta på:
 Maumusson, Loire-Atlantique
 Maumusson, Tarn-et-Garonne